Ян I (1284—1299) — граф Голландии с 1296 года, сын и наследник Флориса V.
 Ян I Ольбрахт (1459—1501) — король Польши с 23 сентября 1492 (провозглашение избрания королём — 27 августа 1492).
 Ян I Ратиборский (около 1332 — между 1380 и 1382) — князь Ратиборско-опавский, князь Ратиборско-крновский.
 Ян I Схоластик (Освенцимский) (1308/1310—1372) — князь освенцимский (1321/1324—1372).